Andreas Schulze ist der Name folgender Personen:

* Andreas Schulze (Künstler, 1955) (* 1955), deutscher Künstler und Hochschullehrer
 Andreas Schulze (Tierfilmer) (1965–2010), deutscher Biologe und Tierfilmer
 Andreas Schulze (Künstler, 1965) (* 1965), deutscher Künstler
 Andreas Schulze (Schriftsteller) (* 1972), deutscher Schriftsteller
 Andreas Schulze (Ringer), deutscher Ringer 
 Andreas Schulze-Bonhage (* 1960), deutscher Neurologe, Epilepsieforscher und Hochschullehrer
 Andreas Schulze-Henne (1841–1916), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (NLP), MdR

Siehe auch:
 Andreas Schulz